Лати (, ) — язык кадайской группы.

Географическое распределение 
Локальные группы лати:

Расселение лати в провинции Хазянг (Вьетнам, 1979):

Примечания

Литература 
 Ли Юньбин. Лацзиюй яньцзю (Исследования по языку лати). Пекин: Чжунъян миньцзу дасюэ, 2000. 李云兵 拉基语研究 北京 中央民族大学出版社.
 Ли Цзиньфан. Синань дицюй биньвэй юйянь дяоча яньцзю (Исследования по исчезающим языкам Юго-Восточного Китая). Пекин: Чжунъян миньцзу дасюэ, 2006. 李锦芳 西南地区濒危语言调查研究，中央民族大学出版社.
 Kosaka, Ryuichi [小坂, 隆一]. 2000. A descriptive study of the Lachi language: syntactic description, historical reconstruction and genetic relation. Ph.D. dissertation. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies (TUFS). http://hdl.handle.net/10108/35586

Языки Китая
Языки Вьетнама
Кадайские языки